

Astronomia
1128 Astrid – asteroide della fascia principale
Cratere Astrid – cratere sulla superficie di Venere

Nautica
STV Astrid – nave d'alto bordo affondata al largo dell'Irlanda nel 2013

Onomastica
Astrid – nome proprio di persona femminile

Persone
Astrid – principessa del Belgio, figlia di re Alberto II
Astrid – principessa di Norvegia, figlia di re Olav V
Astrid – figlia del principe Carlo di Svezia e regina consorte del Belgio come moglie di re Leopoldo III